Vandré steht für:

 Vandré, eine ehemalige französische Gemeinde im Département Charente-Maritime (heute: La Devise)

Vandré oder Vandre ist der Familienname folgender Personen:

 Geraldo Vandré (eigentlich Geraldo Pedrosa de Araújo Dias; * 1935), brasilianischer Sänger, Gitarrist und Komponist
 Isabelle Vandre (* 1989), deutsche Politologiestudentin, MdL Brandenburg (Die Linke)
 Philipp Vandré (* 1963), deutscher Pianist, Komponist und Musikpädagoge